Wolta steht für:

 Voletiny (deutsch: Wolta), Ortsteil von Trutnov (Trautenau)
 Gabersdorf (Arbeitslager), tschechisches Zwangsarbeitslager bei Trautenau
 einen linksseitigen Zufluss der Düna, siehe Wolta (Düna)